Сулами́, ас-Сулями () — нисба, указывающая на то, что ей носитель родом из племени Сулайм.
  (ум. после 636) — сподвижник пророка Мухаммеда.
 Муаммар ибн Аббад ас-Сулями (ум. 830) — знаменитый учёный-схоласт, один из ведущих мутазилитских богословов.
  (790—853) — исламский учёный из Андалусии.
 Мухаммад ас-Сулями аль-Айяши (ум. ок. 932 г.) — исламский богослов, правовед, крупнейший представитель самаркандской школы учёных-шиитов.
  (885—977) — суннитский богослов.
  (ум. 1106) — исламский правовед и филолог, первым начал проповедовать джихад против крестоносцев.